Doxiadis es un apellido griego. Puede referirse a:
 Apostolos Doxiadis (n. 1953), escritor griego;
 Aristos Doxiadis (n. 1951), economista griego;
 Konstantinos Apostolos Doxiadis (1913–1975), arquitecto griego.